Ширак може да се односи на:
 Ширак (Лозер), насељено место у Француској, у департману Лозер
 Ширак (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант
 Ширак Белви, насељено место у Француској, у департману Корез
 Ширак (марз), једна од 10 провинција у Републици Јерменији.
 Ширак (планина), планина у Јерменији

или

 Жак Ширак, бивши председник Француске